Василий Ширяев:
 Ширяев, Василий Алексеевич (1885—1922) — российский полковник, герой Первой мировой войны, участник Гражданской войны в России.
 
 Ширяев, Василий Степанович (1871—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Вологодской губернии.